Jan van Loon (-1279), graaf van Loon
Jan van Heinsberg (1396-1459), bisschop van Luik
Jan van Loon (1611-1686), cartograaf
Jan van Loon (1677-1763), koloniaal ondernemer
Jan van Loon (1751-1828), lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Staten-Generaal
Jan van Loon (marathonschaatser)